Tom Anderson – autore di fumetti Disney
 Tom Anderson – fondatore della comunità virtuale MySpace, creata nel 1998 in società con Chris DeWolfe
 Tom Anderson – produttore di chitarre
 Tom Anderson – violinista irlandese
 Tom Anderson – personaggio di Beavis and Butt-head